St. Claire (engl. Saint Claire, frz. Sainte Claire) steht für:

St. Claire und ähnlich ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sainte-Claire (Québec), Gemeinde in der Comté de Bellechasse, Québec, Kanada
 St. Claire (Antigua), Ort im Saint John's Parish der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbuda

 Cape St. Claire, Kap

St. Claire ist der Familienname folgender Personen:
 Bonnie St. Claire (* 1949), niederländische Sängerin
 Jasmin St. Claire (* 1970), US-amerikanische Pornodarstellerin und Wrestlerin
 Naomi St. Claire (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Taylor St. Claire, US-amerikanische Pornodarstellerin

Sainte Claire als Teil von Firmierungen:
 Wills Sainte Claire Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Sankt Klara – auch zu anderen Sprachvarianten
 Claire – zum Namen
 St. Clair
 Saint Clare